Zamora kan syfta på:

Personer
 Niceto Alcalá-Zamora, spansk president
 Ricardo Zamora, en spansk fotbollsmålvakt
 Bengt "Zamora" Nyholm, en svensk fotbollsmålvakt
 Sören "Zamora" Järelöv, en svensk fotbollsmålvakt, se Sören Järelöv
 Prescillano Zamora, biolog specialiserad på ormbunksväxter

Geografi

Ecuador 

 Zamora (provinshuvudstad), Zamora Chinchipe, 
 Zamora ( i Ecuador, Zamora Chinchipe, lat -4,16, long -79,00), adm 3 
 Zamora Chinchipe – en provins i Ecuador 
 Zamora (flod) – en flod i Ecuador

Honduras 

 Zamora (ort i Honduras), Departamento de Colón,

Mexiko 

 Zamora de Hidalgo, 
 Zamora (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Estación Zamora, ort, Sonora, Hermosillo, 
 Zamora, Quintana Roo, ort, Bacalar,

Spanien 

 Provincia de Zamora, provins, Kastilien och Leon, 
 Zamora (stad), provinshuvudstad, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora,

Se även 
 Zamora (auktor)
 Zamorano